(2696) Мажион () — астероид внутренней части главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X и входит в состав семейства Флоры. Он был открыт 16 апреля 1980 года словацким астрономом Ладиславом Брожеком в обсерватории Клеть и назван в честь первого чехословацкого спутника Маджион-1, запущенного в 1978 году.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет
 53P/ван Бисбрука

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Флоры
Астероиды диаметром от 2 до 40 км